Mezinovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Perušić, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 40 stanovnika te 17 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Perušić